Фёдор Давыдов:
 Давыдов, Фёдор Васильевич (1830—1900) — русский генерал-лейтенант. 
 Давыдов, Фёдор Николаевич (1906—1984) — Герой Советского Союза.